Карл Генрих Э́рман (; 15 января 1857, Берлин — 7 мая 1940, Мюнстер) — немецкий правовед, специалист по римскому праву.

Биография 
Генрих Эрман происходил из известной учёной семьи гугенотского происхождения Эрманов. Его прадед — историк и протестантский богослов Жан-Пьер Эрман, деды — физик Пауль Эрман и астроном Фридрих Вильгельм Бессель. Отец — физик, профессор Берлинского университета Георг Адольф Эрман. Старшие братья — библиотекарь Вильгельм Эрман и египтолог Адольф Эрман. Сын Генриха — Вальтер Эрман, автор комментариев к Германскому гражданскому уложению. Был женат на внучке Александра Герцена.

Окончив Берлинский университет, Эрман защитил диссертацию по истории римского права. В 1883 году был принят профессором римского права в Лозаннском университете, где читал лекции как на французском, так и на немецком языках. После принятия в Германии Гражданского уложения в 1896 году Эрман читал в Лозанне лекции по новому гражданскому праву в Германии. С лета 1902 года Эрман являлся профессором нового юридического факультета Мюнстерского университета, где он в 1908—1910 годах являлся последовательно ректором и проректором. До выхода в отставку в 1925 году Генрих Эрман занимался преимущественно вопросами земельной реформы в Веймарской конституции и издал несколько работ на эту тему.

Сочинения 
 Zur Geschichte der römischen Quittungen und Solutionsakte. Berlin, Puttkammer & Mühlbrecht 1883
 Das römische Recht, 1884 bis 1894. Leipzig, Hinrich 1895
 Servus vicarius — l’esclave de l’esclave romain. (Nachdr. d. Ausg.) Lausanne, 1896
 Die pompejanischen Wachstafeln. Weimar, Böhlau 1899
 Erbbaurecht und Kleinwohnungsbau. Münster i. W., Obertüschen 1907
 Zur Behandlung der Aktionen in den nachklassischen Rechtsbüchern. 1907
 Von der Münsterschen zur Westfälischen Universität! Münster i. W., Obertüschen 1909
 Pignus hypothecave. Paris, Rousseau 1912
 Das neue Bodenrecht (Artikel 155 der Reichsverfassung) — Abhandlungen aus d. Siedlungsseminar d. Universität Münster.
 Die Grundzüge für ein Kriegerheimstättengesetz. Berlin, Bodenreform, 1916, 3.-5. Tsd.
 Volkssiedlung. Berlin, Gebr. Mann, 1925
 Das große Bekenntnis zur deutschen Bodenreform (Zu Adolf Damaschkes 60. Geburtstag). Frankfurt/Oder, Trowitzsch & Sohn, 1926
 Das große Bekenntnisbuch der deutschen Bodenreform. Frankfurt/Oder, Trowitzsch & Sohn 1926
 Erlebtes und Erstrebtes. 1927
 Die Bodenreform in der Reichsverfassung. Berlin, Reimar Hobbing, 1930
 Der deutsche Hilfsverein in Lausanne und sein Begründer Hermann Wiener. Lausanne, Frankfurter, 1931

Примечания

Литература 
 Sebastian Felz: Im Geiste der Wahrheit? Zwischen Wissenschaft und Politik. Die Münsterschen Rechtswissenschaftler von der Weimarer Republik bis in die frühe Bundesrepublik. In: Hans-Ulrich Thamer, Daniel Droste, Sabine Happ (Hrsg.): Die Universität Münster im Nationalsozialismus. Kontinuitäten und Brüche zwischen 1920 und 1960 (= Veröffentlichungen des Universitätsarchivs Münster. Bd. 5). Aschendorff, Münster 2012, Bd. 1, S. 347—412.
 Sebastian Felz: Rivalisierende Regulierungsrationalitäten. Die Diskussion der Wohnungsfrage im «Verein für Socialpolitik» und im «Bund deutscher Bodenreformer» um 1900. In: Peter Collin (Hrsg.): Treffräume juristischer und ökonomischer Regulierungsrationalitäten (= Studien zur europäischen Rechtsgeschichte. Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für europäische Rechtsgeschichte Frankfurt am Main. Bd. 286). Klostermann, Frankfurt am Main 2014, S. 139—164.
 Max Kaser: In Memoriam Heinrich Erman. In: Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Romanistische Abteilung, Bd. 61 (1941), S. 497—503.
 Bodo Pieroth (Hrsg.): Heinrich und Walter Erman. Dokumentation der Gedenkveranstaltung am 19. September 2004 an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät Münster. Lit, Münster 2005.
 Gratiae Fructus. Festschrift zu Ehren der Universität Lausanne. 100 Jahre deutscher Rechtsunterricht an der Universität Lausanne. 110 Jahre Korporation Germania Lausanne. Hrsg. v. Altherrenverband der Korporation Germania Lausanne. Donau-Druck, Regensburg 1997.

Ссылки 
 Биография
 История кафедры германского права в Лозаннском университете

Правоведы Германии
Специалисты по римскому праву
Выпускники Берлинского университета
Преподаватели Лозаннского университета
Преподаватели Вестфальского университета имени Вильгельма
Ректоры Вестфальского университета имени Вильгельма